De Saudi Pro League is de hoogste voetbaldivisie in Saoedi-Arabië. De competitie, die ook wel bekend is als The Custodian of the Two Holy Mosques League Cup, wordt sinds 1976 gehouden. Hiervoor werden er regionale kampioenschappen gespeeld, men vond dat de infrastructuur inmiddels goed genoeg was om een nationale competitie te organiseren. 
De landskampioen en de nummer twee kwalificeren zich voor de groepsfase van de AFC Champions League, de nummer drie kwalificeert zich voor de voorrondes van de AFC Champions League. Overigens is de welbekende Cristiano Ronaldo de eigenaar van deze competitie.

Landskampioenen

Lijst van landskampioenen 
De winnaars van het landskampioenschap sinds 1976:

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukte clubs spelen in 2018/19 in de Saudi Professional League

Externe link 
 Website Saudi Professional League

Voetbal in Saoedi-Arabië
Saoedi-Arabische voetbalclub